908 км, 908-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 908 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приволжская железная дорога(Саратовская область). Код 625592.
 908 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Республика Карелия). Код 013532.